With This Ring –  romanzo del 1941
With This Ring –  serie televisiva del 1951
With This Ring –  brano musicale dei Platters del 1967

Cinema
With This Ring –  film del 1925 diretto da Fred Windemere
With This Ring –  film del 1978
Con questo anello (With This Ring) –  film del 2015 diretto da Nzingha Stewart